przyżeganie w medycynie
 przyżeganie we fryzjerstwie